Radnička straža (Vukovar)
Radnička straža (Chicago)